Мастерс 1998 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1998 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 1 по 8 февраля 1998 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 10:9. Этот финал стал первым с 1975 года, в котором судьба матча решалась в чёрном. Хендри вёл 9:6, но Уильямс сравнял счёт, а в последнем фрейме он, отставая на 22 очка (34-56), забил коричневый и все остальные цветные. Таким образом, была назначена переигровка в чёрном. Хендри имел хороший шанс выиграть матч, но не забил относительно простой чёрный в среднюю и в итоге проиграл.

Призовой фонд 

 Победитель: GB£ 145 000
 Финалист: £ 75 000
 Высший брейк: £ 16 000
 Общий призовой фонд: £ 535 000

Высший брейк 

 142 — Энди Хикс (уайлд-кард раунд)

Результаты

Уайлд-кард раунд 

 Даррен Морган 5:4 Энди Хикс  
 Стивен Ли 5:1 Джимми Уайт

Плей-офф

Квалификация 

Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1998, стал Энди Хикс. В финале он выиграл у Пола Дэвиса со счётом 9:6.

Ссылки 

 Отчёт о турнире на snooker.org 

Мастерс (снукер)
1998 год в снукере